Chi ha incastrato Roger Rabbit (Who Framed Roger Rabbit) – film del 1988
 Who Framed Roger Rabbit – videogioco del 1988 per diversi computer
 Who Framed Roger Rabbit – videogioco del 1989 per NES
 Who Framed Roger Rabbit – videogioco del 1991 per Game Boy